Хамін — струмок  в Україні, у  Долинському районі  Івано-Франківської області, лівий доплив Соболя (басейн Дністра).

Опис 
Довжина річки приблизно 4 км. Формується з багатьох безіменних струмків.

Розташування 
Бере  початок на сході від заповідного урочища Рожанське. Тече переважно на північний схід і впадає у річку Соболь, ліву притоку Мизунки.

Примітки 

Малі річки України
Річки Івано-Франківської області
Річки Долинського району (Івано-Франківська область)
Статті про річки Івано-Франківської області без зображення в картці